La temporada 2006/07 va ser la 84a de la trajectòria del CE Castelló. El club va acabar 14è en la Segona Divisió i va arribar als setzens de final de la Copa del Rei per primer cop des de 1992.

Plantilla

Jugadors 

Els equips de la Segona divisió espanyola estan limitats a tindre en el planter un màxim de dos jugadors sense passaport de la Unió Europea. La llista inclou només el país d'origen de cada jugador; alguns dels no europeus tenen doble nacionalitat amb algun estat de la UE: 

 Dani Pendín té passaport espanyol  .
 Epitié té la doble nacionalitat espanyola i equatoguineana  .

Altes

Baixes

Estadístiques

Cos tècnic 
 Entrenador: Pep Moré.
 Segon entrenador: Emili Isierte
 Preparador físic: Jorge Simó.
 Metge: Luís Tàrrega.
 Fisioterapèuta: Raül Larios i Pablo Granell.

Partits

Pretemporada

Copa

Lliga

Vegeu també 
 Segona divisió A 2006/07
 Copa del rei 2006/07

Temporades del Club Esportiu Castelló